Fald har flere betydninger:
 Fald (ulykke)
 Fald (skibsterminologi)

Se også
 Kasus